8-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 31 июля 1998 года — 29 июня 1999 года. Победителем турнира стала команда «Динамо-2» (Киев).

Участники

Примечания 
 В первом круге команда ФК «Винница» называлась «Нива».
 В первом круге команда «Явор-Сумы» называлась «Явор» и базировалась в Краснополье.

Итоговая таблица

Примечания 
 После первого круга за задолженность по членским взносам в ПФЛ на команду «Шахтёр» наложен штраф и снято 6 (шесть) очков, затем команда была снята с соревнования и во втором круге ей засчитаны технические поражения -:+.
 По регламенту соревнований вторая команда клуба не может играть в одной лиге с первой, поэтому «Динамо-2» остается в Первой лиге.
 Клуб «Торпедо» был объявлен банкротом и вместо него в плей-офф за место в Высшей лиге сыграл ФК «Черкассы».

Матч плей-офф за право выступать в высшей лиге 

«Прикарпатье» отстояло право играть в высшей лиге

Бомбардиры

Ссылки 
 8 чемпионат Первой лиги
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999
Футбол на Украине в сезоне 1998/1999